Die UK Championship 1999 war ein Snookerturnier, das vom 20. bis 28. November 1999 im International Centre in Bournemouth ausgetragen wurde. Im ersten rein walisischen Finale der Turniergeschichte standen sich Mark Williams und Matthew Stevens gegenüber. Im Vorjahr hatte Stevens das Finale verloren und diesmal hatte er erneut das Nachsehen. Der Weltranglistendritte Mark Williams holte sich mit 10:8 seinen ersten UK-Champion-Titel und den ersten Titel in dieser Saison in seinem dritten Finale.

Im Achtelfinale gelang Stephen Hendry das vierte Maximum Break der Turniergeschichte. Für ihn persönlich war es bereits das siebte 147er Break, erst drei Monate zuvor hatte er dasselbe bei den British Open geschafft. Er hatte auch 1995 das letzte UK-Championship-Maximum erzielt.

Preisgeld 
Ein kräftiger Anstieg um mehr als 40.000 £ gegenüber dem Vorjahr brachte das Preisgeld bis fast an die Grenze von einer halben Million. Alle Plätze profitierten davon, besonders aber die Spieler, die bereits in Runde 1 ausschieden und 1100 £ statt 235 £ bekamen.

Qualifikation 
Nach fast 200 Teilnehmern im Vorjahr wurde in diesem Jahr wieder auf ein Teilnehmerfeld reduziert, wie es schon Ende der 1980er üblich war. Bei 128 Spielern konnte innerhalb von 7 Tagen unmittelbar vor dem Hauptturnier (13. bis 19. November) in zwei Qualifikationsrunden ausgespielt werden, welche 64 Spieler schließlich um den Titel spielen durften.

Hauptturnier 
Ab 20. November spielten dann 64 Spieler im K.-o.-System gegeneinander.

Century-Breaks 
Mit 62 Century-Breaks ab der Runde der letzten 64 wurde eine neue Turnierbestleistung aufgestellt. Stephen Hendry spielte das vierte Maximum Break seit Bestehen der UK Championship.

Quellen 

1999
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Bournemouth